Mejevoi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Mejevoi (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia